The Bitch Is Back – singolo di Elton John del 1974
 The Bitch Is Back – album dei Bitch del 1987
 The Bitch Is Back – album di Roxanne Shanté del 1992
 The Bitch Is Back – album live di Lita Ford del 2013